Городское поселение Каменское — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Городское поселение Каменское — в Мезенском районе Архангельской области.
 Городское поселение Каменское — в Кабанском районе Республики Бурятия.